Die Players Championships 2013 waren 16 Ranglistenturniere im Dartsport. Sie wurden von der PDC zum insgesamt zehnten Mal ausgetragen und waren relevant für die PDC Pro Tour Order of Merit, eine gesonderte Rangliste, in die ausschließlich die Preisgelder der PDC-Pro-Tour-Events der letzten zwölf Monate einfließen. Diese Rangliste bestimmte unter anderem das Teilnehmerfeld der am Ende der Saison stattfindenden Players Championship Finals.

Austragungsorte 
Die zehnte Saison der Players Championships fand in fünf verschiedenen Städten statt. Davon lagen drei in England und zwei in Irland.

Turniere 
Die folgenden Tabellen zeigen die Ergebnisse der Players Championships ab dem Viertelfinale.

Players Championship 1 
Datum: 4. Mai 2013
Austragungsort:  Robin Park Arena, Wigan
Link:

Players Championship 2 
Datum: 5. Mai 2013
Austragungsort:  Robin Park Arena, Wigan
Link:

Players Championship 3 
Datum: 25. Mai 2013
Austragungsort:  Robin Park Arena, Wigan
Link:

Players Championship 4 
Datum: 26. Mai 2013
Austragungsort:  Robin Park Arena, Wigan
Link:

Players Championship 5 
Datum: 22. Juni 2013
Austragungsort:  K2 Centre, Crawley
Link:

Players Championship 6 
Datum: 23. Juni 2013
Austragungsort:  K2 Centre, Crawley
Link:

Players Championship 7 
Datum: 14. September 2013
Austragungsort:  Metrodome, Barnsley
Link:

Players Championship 8 
Datum: 15. September 2013
Austragungsort:  Metrodome, Barnsley
Link:

Players Championship 9 
Datum: 5. Oktober 2013
Austragungsort:  Citywest Hotel, Dublin
Link:

Players Championship 10 
Datum: 6. Oktober 2013
Austragungsort:  Citywest Hotel, Dublin
Link:

Players Championship 11 
Datum: 19. Oktober 2013
Austragungsort:  Killarney Convention Centre, Killarney
Link:

Players Championship 12 
Datum: 20. Oktober 2013
Austragungsort:  Killarney Convention Centre, Killarney
Link:

Players Championship 13 
Datum: 2. November 2013
Austragungsort:  Robin Park Arena, Wigan
Link:

Players Championship 14 
Datum: 3. November 2013
Austragungsort:  Robin Park Arena, Wigan
Link:

Players Championship 15 
Datum: 23. November 2013
Austragungsort:  Metrodome, Barnsley
Link:

Players Championship 16 
Datum: 24. November 2013
Austragungsort:  Metrodome, Barnsley
Link:

Preisgelder 

Folgendes Preisgeld wurde bei jedem Players Championship Event 2013 an die Teilnehmer ausgeschüttet.

Einzelnachweise 

2013
PDC Pro Tour 2013